Шапаровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Шапаровка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Украина 
 Шапаровка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
Шапаровка — до 1972 г. название села Светленькое в Белокуракинском районе Луганской области.